Galache bezeichnet:
 Ricardo Galache (* 1969), argentinischer Theater- und Filmschauspieler 
 (9018) Galache, ein Asteroid